L'expression Port-Daniel peut se référer:

Toponymes

Port-Daniel–Gascons, une municipalité de la MRC Le Rocher-Percé, sur la rive Nord de La Baie-des-Chaleurs, au Québec.
 Petite rivière Port-Daniel, un affluent de La Baie-des-Chaleurs, se déversant dans la municipalité de Port-Daniel–Gascons, dans la MRC Le Rocher-Percé, au Québec.
 Rivière Port-Daniel, un affluent de La Baie-des-Chaleurs, se déversant dans la municipalité de Port-Daniel–Gascons, dans la MRC Le Rocher-Percé, au Québec.
 Rivière Port-Daniel du Milieu, un affluent de La Baie-des-Chaleurs, se déversant dans la municipalité de Port-Daniel–Gascons, dans la MRC Le Rocher-Percé, au Québec.
 Rivière-Port-Daniel, un hameau de la municipalité de Port-Daniel–Gascons, dans la MRC Le Rocher-Percé, sur la rive Nord de La Baie-des-Chaleurs, au Québec.
 Gare de Port-Daniel, une gare ferroviaire inactive exploitée par Quebec Atlantic Oriental Railway, à Port-Daniel–Gascons, Quebec, Canada.